Kuminaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuminaluoto (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Kuminaluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar